Isis River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Isis River (Macquarie River), Nebenfluss des Macquarie River in Tasmanien
 Isis River (Pages River), Nebenfluss des Pages River in New South Wales
 Isis River (Queensland), Nebenfluss des Gregory River